La Temporada 1975 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante enero y diciembre de 1975.

Selección sub-20

Enlaces externos
Base de datos RSSSF
Sitio oficial ANFP
Prensafutbol
Deportes en Terra

Chile en 1975
Temporadas del fútbol chileno
Fútbol en 1975